Terreros kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Terreros, Otzoloapan, delstaten Mexiko, 
 Terreros, Chihuahua,